Shuijing ist:

 der „Klassiker der Gewässer“, ein historisches chinesisches Buch, siehe Shuijing zhu;
 die Gemeinde Shuijing (水晶乡) im Kreis Sungqu der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuijing (Sungqu);
 die Einwohnergemeinschaft Shuijing (水径社区) im Straßenviertel Buji des Stadtbezirks Longgang in der Stadt Shenzhen der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Shuijing (Buji).